

Persone 
 John Branch (1782-1863) – politico statunitense
 Lawrence O’Bryan Branch (1820-1862) – politico e militare statunitense
 Anthony Martin Branch (1823-1867) – politico statunitense
 William A. B. Branch (1847-1910) – politico statunitense
 Emmett Branch (1874-1932) – politico statunitense
 Ben Branch (1924-1987) – musicista statunitense
 Taylor Branch (1947) – storico statunitense
 Cliff Branch (1948-2019) – giocatore di football americano statunitense
 David Branch (1948) – dirigente sportivo canadese
 Billy Branch (1951) – musicista statunitense
 Graham Branch (1972) – calciatore britannico
 Vanessa Branch (1973) – attrice anglo-statunitense
 Craig Branch (1977) – sciatore australiano
 Deion Branch (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Michelle Branch (1983) – musicista statunitense

Geografia

Canada 
 Branch – municipalità nella divisione No. 1 (Terranova e Labrador)

Stati Uniti d'America 
 Branch – città nella contea di Franklin (Arkansas)
 Branch – area non incorporata e census-designated place nella parrocchia di Acadia (Louisiana)
 Branch – borgata pubblica nella contea di Mason (Michigan)
 Branch – area non incorporata nella contea di Lake (Michigan)
 Branch – area non incorporata nella contea di Camden (Missouri)
 Branch – borgata pubblica nella contea di Schuylkill (Pennsylvania)
 Branch – area non incorporata nella contea di Collin (Texas)
 Branch – area non incorporata nella contea di Manitowoc (Wisconsin)
 Contea di Branch – contea nel Michigan

Pagine correlate 
 Fort Branch
 North Branch
 South Branch
 West Branch